Ігнацій Дашинський, Ігнацій (також Ігнаци, Ігнатій) Дашинський (пол. Daszyński Ignacy, 26 жовтня 1866, Збараж, Королівство Галичини та Володимирії, Австро-Угорщина — 31 жовтня  1935, с. Бистра, Ґміна Вільковіце, Польська Республіка) — польський публіцист, громадський діяч, політик.
 Дашинський сільський округ, Да́шинський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Курмангазинського району Атирауської області Казахстану.
 Дашинська сільська рада — орган місцевого самоврядування у Хорошівському районі Житомирської області з адміністративним центром у с. Дашинка.